El apellido noruego Stubberud puede referirse a:
 Jørgen Stubberud (1883-1980), explorador polar noruego;
 Jørn Stubberud (n. 1968), también conocido como Necrobutcher, músico noruego de black metal;
 Tore Stubberud (n. 1947), escritor y filósofo noruego.

También puede referirse a:
 Monte Stubberud, montaña antártica nombrada en honor a Jørgen Stubberud.